Гарне́, Ґарне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Орлеана, 30 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 354 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 905,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гарне на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Гарне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар